Фуфаевский — фамилия:

 Фуфаевский, Леонид Леонидович (1865 — после 1931?) — русский архитектор.
 Фуфаевский, Сергей Леонидович (1867—1924) — русский военачальник, генерал-майор.